St. Thomas Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Thomas Township (North Dakota)
 St. Thomas Township (Pennsylvania)